Oud Kerkhof (Hasselt), een begraafplaats in Hasselt
 Oud Kerkhof (Lier), een vroegere begraafplaats in Lier
 Oud Kerkhof (Munte), een begraafplaats met calvarieberg en motte te Munte
 Oud Kerkhof (Sneek), een straat welke aan haar westelijke zijde de Grote of Martinikerk van Sneek omsluit
 Oud Kerkhof (Tholen), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Tholen

Zie ook
 Oudkerkhof, straat in de Nederlandse stad Utrecht